Траффорд:

 Траффорд — муниципальный район в Большом Манчестере, Англия.
 Траффорд, Мэйсон (род. 1986) — канадский футболист американского происхождения, выступает за «Мариехамн».

См. также 
 Олд Траффорд — футбольный стадион, расположенный в Траффорде.